Clausdorf (Satow), een plaats in de Duitse gemeente Satow
 Clausdorf (Varchentin), een plaats in de Duitse gemeente Varchentin
 Clausdorf (Alt-Bukow), een plaats in de Duitse gemeente Alt-Bukow